Příjmení Rak nosí více významných osobností:

 Jan Rak (rozcestník) – více osob
 Ján Rak (1915–1969) – slovenský básník a překladatel
 Jiří Rak (* 1947) – český historik
 Michal Rak (* 1979) – český volejbalista
 Patrik Rak (* 1972) – český programátor
 Pavel Rak (* 1939) – český kreslíř a ilustrátor
 Róbert Rák (* 1978) – slovenský fotbalista
 Štěpán Rak (* 1945) – český kytarista, hudební skladatel a pedagog
 Tomáš Rak (* 1989) – český vodní slalomář, kanoista

Externí odkazy